The Venetian pode referir-se a:

The Venetian (Las Vegas), casino e resort de Las Vegas, Estados Unidos
The Venetian (Macau), casino e resort de Macau, China

Desambiguação